MHL () — стандарт медиа-интерфейса, объединяющий в себе функциональность интерфейса HDMI и разъёма MicroUSB, служит для непосредственного подключения мобильных устройств к телевизорам и мониторам, поддерживает разрешение видеоизображения до Full HD. Интерфейс MHL также позволяет подзаряжать аккумулятор подключённого мобильного устройства. Появился в 2010 году.

Устройство 

Для использования MHL требуется: использование Micro USB и реализация поддержки MHL в мобильном устройстве, «MHL-кабель» (Micro USB — HDMI), поддержка устройством вывода (монитором) HDMI-входа с опцией MHL.

Версии 
Стандарт MHL был разработан в середине 2010 г. консорциумом, в состав которого вошли компании Nokia, Toshiba и Sony.

Версия MHL 2.0 вышла в апреле 2012, увеличив мощность питания до 4.5 Вт (0.9 ампера, опционально до 7.5 Вт при 1.5 A). Введены режимы 3D видео (до 1080p 24Гц 3D), увеличено разрешение до 720p/1080i 60 Гц, введён канал MHL sideband channel (MSC).

Версия 3.0 стандарта MHL вышла в 2013 году, в ней увеличено максимальное разрешение до 2160p30, возможна передача до 10 Вт мощности.

В январе 2015 года был представлен superMHL 1.0, поддерживающий в некоторых случаях форматы до 8K Ultra HD (7680 × 4320) 120 Гц с HDR и 48-битным цветом. В стандарте введён 32-контактный коннектор superMHL (до 6 линий A/V по 6 Гбит/с каждая). Также может использоваться разъём USB Type-C (с меньшей пропускной способностью, до 4 линий A/V). Спецификация также поддерживает VESA Display Stream Compression (DSC) 1.1 — механизм сжатия видео (уменьшение потока до 3 раз). Источником superMHL сигнала могут быть устройства с micro-USB или проприетарными коннекторами, HDMI Type-A используется только получателем сигнала. Разъёмы USB Type-C и superMHL могут использоваться как в источниках, так и в получателях.

См. также 
 micro-HDMI
 Mobility DisplayPort (MyDP, SlimPort) — аналог у ST-Ericsson и STMicroelectronics
 USB Type-C Alternate Mode

Примечания

Ссылки 
 MHL, что это такое и как подключить :: FAQ
 Как подключить смартфон к телевизору?: MHL // 4pda.to, 9.04.14
 MHL Consortium, Twitter address for MHL Consortium (англ.)
 Интерфейс MHL объединяет возможности USB и HDMI // itc.ua, 25.02.2011
 Mobile High-Definition Link (MHL), Feb 15, 2011 (видео, англ.)

Интерфейсы устройств
Кабельные разъёмы
Видео